Brümmer ist der Familienname folgender Personen: 

 Adalbert Brümmer (um 1858–1937), deutscher Theaterschauspieler und -leiter
 Andreas Brümmer (* 1963), deutscher Ingenieur
 Bernd Brümmer (* 1970), deutscher Handballtorwart
 Christoph Brümmer (* 1943), deutscher Diplomat
 Detlef Brümmer (* 1938), deutscher Rechtsanwalt und katholischer Unternehmer
 Elfriede Brümmer, deutsche Klassische Archäologin
 Franz Brümmer (1836–1923), deutscher Lehrer und Lexikograph
 Franz Brümmer (Biologe) (* 1956), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Gerhard Brümmer (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Günter Brümmer (1933–2020), deutscher Kanute und Kanutrainer
 Gustav Brümmer (1905–1970), deutscher Uhrmacher
 Hans Brümmer (1886–1966), deutscher Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker
 Hans Brümmer (Ingenieur) (* 1937), deutscher Hochschullehrer und Ingenieur
 Helmut Brümmer-Patzig (1890–1984), deutscher U-Boot-Kommandant
 Jörg Brümmer (* 1964), deutscher Judoka und Sumō-Sportler
 Jürgen Brümmer (1964–2014), deutscher Kunstturner und Sportphysiotherapeut
 Leonid Brümmer (1889–1971), russischer bzw. sowjetischer Landschaftsmaler
 Ludger Brümmer (* 1958), deutscher Komponist
 Manfred Brümmer (1947–2021), deutscher Autor, Schauspieler und Dramaturg
 Reiner Brümmer (* 1937), deutscher Ruderer
 Renate Brümmer (* 1955), deutsche Raumfahrerkandidatin
 Willi Brümmer (1893–1936), deutscher Widerstandskämpfer
 Wunibald Brümmer (1879–1937), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder und Märtyrer